Dale Ervine (1964) – ex calciatore ed ex giocatore di calcio a 5 statunitense
David Ervine (1953-2007) – politico nordirlandese
St. John Greer Ervine (1883-1971) – drammaturgo, saggista e critico letterario irlandese